Jensen er det næstmest almindelige danske efternavn efter Nielsen. Navnet betyder søn af Jens.

Jensen var i mange år det mest almindelige efternavn i Danmark, men i løbet af de seneste årtier er navnets udbredelse stærkt på retur og blev i 2015 overhalet af Nielsen. I 1971 bar 368.631 danskere efternavnet Jensen, hvilket faldt til 323.403 i 1997 over 300.000 i 2005 til 254.675 1. januar 2016.

Henvisninger 

Efternavne